Лу Цзи (, второе имя — Ши-хэн, 261—303) — китайский поэт. Один из ведущих литераторов и теоретиков литературы в средневековом Китае. Происходил из семьи крупного чиновника. Был ложно обвинён в измене и убит.

Автор более 200 стихотворений, в том числе и поэмы «Вэнь фу» 文賦 — одной из первых китайских поэтик. Эта поэма (один из самых значительных литературно-теоретических памятников раннесредневекового Китая) была переведена на русский язык академиком В. М. Алексеевым под названием «Ода изящному слову». Считается, что Лу Цзи первым применил параллельное построение стиха, которое позднее стало нормой китайской поэзии. Младшим братом Лу Цзи был поэт Лу Юнь (262—303).

Примечания

Литература 
 Алексеев В. М. Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве.// Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1944, Том 3. Выпуск 4. С. 154—164. То же.- Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. В 2 кн. Кн. I. М., 2002.
 Бобровникова Т. А. Грек Платон и китаец Лу Цзи о смысле и назначении поэзии (Вслед за «сравнительными этюдами» В. М. Алексеева). // Восток-Запад. Историко-литературный альманах. 2003—2004. М., 2005. С.127-140.

Китайские поэты
Поэты эпохи Цзинь
Поэты III века
Поэтика
Казнённые в Китае в IV веке
Казнённые поэты
Казнённые за государственную измену
Родившиеся в Сучжоу